ME (латиница):

 ME — почтовое сокращение для штата Мэн.
 Maschinenfabrik Esslingen — немецкий машиностроительный завод
 Windows Me — операционная система фирмы Microsoft.
 Mass Effect — компьютерная ролевая игра.
 Medical Examiner — судебно-медицинский эксперт.
 Mirror’s Edge — компьютерная паркур-игра от первого лица.
 
 Me — сокращение от Мессершмитт.
 Me — одно из обозначений метильной (CH3) группы в органической химии.
 Me — общее обозначение металлов в общей и неорганической химии.
 .me — национальный домен верхнего уровня для Черногории.
ME — сокращение от Middle East.
 Me! — песня Тейлор Свифт.
 ME — в кинематографе сокращение названия стерео аудиозаписи с отдельными от диалогов музыкой и звуковыми эффектами (Music and Effects)

См. также 
 МЕ (значения) (кириллица)